Сен-Бодель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Сен-Бодель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн